Тобольский нефтехимический комбинат
 Томскнефтехим